У цьому списку представлені всі зорі сузір'я Близнят до видимої зоряної величини +6,5m та інші зорі, варті уваги: змінні зорі, зорі з планетними системами, наднові тощо.

Див. також 

 Список зір за сузір’ями

Б
Близнята (сузір'я)